Захоржи могу бити:

 Захоржи (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Захоржи (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Захоржи (Семили), насељено мјесто у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република
 Захоржи (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република